Gornja Dubnica (Podujevo)
Dumnicë e Epërme (Vushtrri)